Zarcillos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Briza maxima; o
 el nombre común de la planta Vitis vinifera;

Véase también 
 Zarcillo (desambiguación)